Церковь Святого Квифана (более известная как Маленькая церковь в море — ) — средневековая церковь, в Уэльсе.
Посвящена Кевину Глендалохскому.
Расположена на небольшом приливном острове Крибинау.

История и архитектура 
Известна с 12-го века,
Первоначально церковь стояла на краю полуострова между двумя заливами, Порт-Квифан и Порт-Чайна.
В последующие годы море медленно размывалось вокруг побережья в двух заливах, поэтому полуостров был отрезан, превратив Крибинау в небольшой приливный остров.
К острову была проложена дамба, чтобы позволить местному населению добраться до церкви.

K концу 19 века некоторые могилы, окружавшие церковь, начали падать в море.
За это время церковь пришла в упадок и была заменена новым зданием в глубине острова, в Ллангвифане.
Однако в 1893 году местный архитектор Гарольд Хьюз собрал деньги для спасения церкви, построив дамбу вокруг острова и восстановив здание церкви. 

Церковь до сих пор используется и пользуется популярностью для проведения свадеб и крещений.

Примечания 

Храмы Уэльса